Дудар отар − бывший ауховский хутор в Новолакском районе Дагестана.

География 
Хутор находился на западе от села Новолакское.

История 
Дударом отар был основан чеченцем-аккинцем по имени Дудар.

Ликвидирован в 1930 году, , название хутора с чеченского означает «хутор Дудара».

Примечания 

Новолакский район
Аух
Исчезнувшие населённые пункты Дагестана